Alaküla bezeichnet:

 Alaküla (Kastre), Ort in der Landgemeinde Kastre, Estland
 Alaküla (Lääneranna), Ort in der Landgemeinde Lääneranna, Estland
 Alaküla (Märjamaa), Ort in der Landgemeinde Märjamaa, Estland
 Alaküla (Põlva), Ort in der Gemeinde Põlva, Estland